Als Emacs wird eine Familie von Texteditoren bezeichnet, darunter diese Implementierungen:
 TECO Emacs, Erstimplementierung
 Multics Emacs, Implementierung für das Betriebssystem Multics
 Gosling Emacs (Unipress Emacs), erste Implementierung für Unix-Systeme
 GNU Emacs ist eine populäre Implementierung für Unix-Systeme
 XEmacs, früher Lucid Emacs, entstand als Abspaltung des GNU Emacs